Чемпіонат Угорщини з футболу 1912-13 — 12-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вп'яте поспіль здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1912-13
Угорщина
Угорщина
1912 в угорському спорті
1913 в угорському спорті